Gazzaniga puede referir a:

Lugares
Gazzaniga - una comuna en Italia.

Personas

 Gian Maria Gazzaniga, periodista deportivo italiano (1927-2009);
 Giuseppe Gazzaniga, compositor italiano (1743-1818)
Marietta Gazzaniga, una soprano italiana;
Michael Gazzaniga, un neurocientífico estadounidense;
Silvio Gazzaniga, un escultor italiano.
Paulo Gazzaniga, es un futbolista argentino.

Deporte 
 la Gazzaniga corse, un equipo motociclístico italiano que ha participado en el  Motomundial.